Les religions amérindiennes du Québec, appelées au Canada plus couramment dans leur globalité spiritualité autochtone , la cosmologie autochtone ou spiritualité amérindienne, partagent certains points communs mais se caractérisent par leur diversité.

On peut regrouper les religions amérindiennes du Québec en trois catégories : algonquiennes, iroquoïennes et inuit.

Les religions algonquiennes

Les religions iroquoïennes

La spiritualité inuite

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Danse du Soleil
 Hutte à sudation
 Calumet
 Chamanisme, Chaman

Religion nord-amérindienne